Arquitectonica é um escritório de arquitetura de interiores e planejamento urbano sediado em Miami. Foi fundado em 1977 como um ateliê experimental pelos arquitetos Bernardo Fort-Brescia, Laurinda Hope Spear, Hervin Romney, e o casal Andres Duany e Elizabeth Plater-Zyberk, vencedores do Prémio Driehaus, e figuras influentes do Novo urbanismo.

Dirigido pelo arquiteto peruano Bernardo Fort-Brescia e sua esposa Laurinda Spear, o ateliê cresceu ao longo dos anos, tendo como marcos os edifícios o Atlantis Condominium e o Westin Times Square em Nova Iorque.

As marcas do estilo do desenho da Arquitectonica são as sofisticadas tramas de materiais e volumes de fachada. A concepção da estrutura nos edifícios desenhados pela Arquitectonica são carregados em cores e graficos em sua forma. O escritório tornou-se conhecido por um estilo próprio, um modernismo 'high tech' dramatico e expressivo. Seu mais famoso edifício, o Atlantis Condominium,  aparecia em destaque na abertura do seriado "Miami Vice."

Atualmente Arquitectonica tem sua sede em Miami nos Estados Unidos e possui sedes regionais localizadas em , Nova York e Los Angeles. Internacionalmente está representada por seus escritórios localizados na Europa, em Paris e Madri; Asia, em Hong Kong, Shanghai e Manila; e América do Sul, em Lima, São Paulo e Buenos Aires.

Obras e projetos

Miami
Arena American Airlines
Atlantis Condominium (1980 - 1982)
Blue on the Bay
Casa Rosa
Complexo Brickell CitiCentre
Prefeitura de Aventura, Florida
Icon Brickell
Marinablue
Marquis Miami
Museu da Criança de Miami
The Palace
Centro de Justiça de North Dade 
One Miami
Wilkie D. Ferguson, Jr. Federal Courthouse
Artecity, South Beach

Outras localidades nos Estados Unidos
American Bank Center, Corpus Christi, Texas
Museu de Artes do Bronx 
Golden Moon Casino em Choctaw
Arena Philips, Atlanta, Georgia
The Infinity Towers I & II, São Francisco, California.
375 East Wacker Drive, torre projetada para Lakeshore East, Chicago
Hotel Westin Times Square, Nova Iorque.

Internacionais
Sede do Banco de Crédito em Lima, Peru.(1983 - 1988)
Pacific Plaza Towers, Fort Bonifacio, Taguig City, Filipinas
SM Mall of Asia, Bay City, Pasay City,Filipinas
The Podium, Manila, Filipinas
Sede do Banco de Luxemburgo
Embaixada dos Estados Unidos em Lima
Hotel Marriott de Lima, Peru.
Ampliação do Aeroporto Internacional Jorge Chávez de Lima, Peru.
Torre Exaltis em La Défense, Paris, França inaugurada em 2006

Ligações externas
Site Oficial

Arquitectonica